PNT steht für:
 Partido Nasionalista Timorense, Partei in Osttimor
 Partidul Național Țărănesc (Nationale Bauernpartei), historische Partei in Rumänien
 Plant with Novel Traits, Pflanzensorte mit neuartigen Eigenschaften durch Züchtung, Mutationszüchtung oder Gentechnik
 Powiat Nowotomyski in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Flughafen Puerto Natales (IATA-Flugplatzcode), chilenischer Flughafen

pnt steht für:
 Pontische Sprache (ISO-639-3-Code), griechische Sprache von der türkischen Schwarzmeerküste

Abkürzung